Anna Andreevna Achmatova, poetessa russa
Akhmatova, cratere su Venere
Akhmatova, nome proprio russo
3067 Akhmatova, asteroide